

Населені пункти та їхні частини

 Ключево — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ключево — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Ключево — село в гміні Остроруґ Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Ключево — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ключево — частина міста Старгард у Старгардському повіті Західнопоморського воєводства

Ключево — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел

Примітки